Primera División 1934 (Chili)
 Primera División 1934 (Argentinië)
 Primera División 1934 (Uruguay)
 Primera División 1934 (Paraguay)
 Primera División 1933/34 - Spanje